

Symbole 
dBi est un symbole qui peut désigner :
 dBi, une mesure du gain d'une antenne.

Code 
DBI est un code qui peut désigner :
 DBI ou DB1, l'abréviation de diabète de type 1 en médecine.

Sigle 
DBI est un sigle qui peut désigner :
 Demi-brigade d'infanterie.

Voir aussi 
 Perl DBI (DBI signifie DataBase Interface), une interface de programmation permettant de manipuler des bases de données en langage de programmation Perl.